Anatolij Bolesławowicz Smulewicz (; ur. 15 kwietnia 1931 w Moskwie) – radziecki i rosyjski lekarz psychiatra, doktor nauk medycznych, profesor, członek rzeczywisty Rosyjskiej Akademii Nauk Medycznych, członek Prezydium Rosyjskiego Towarzystwa Psychiatrów, uhonorowy tytułem „Zasłużony Działacz Nauki Federacji Rosyjskiej”. W sferze jego zainteresowań badawczych leżą przede wszystkim psychozy endogenne: schizofrenia i zaburzenia depresyjne, w tym depresja maskowana. Zdaniem Jurija Sawenka, Smulewicz przekształcił naukę Andrieja Snieżniewskiego o schizofrenii w sposób represjonowania dysydentów i stał się głównym ideologiem niezmiernie szerokiego rozpoznawania schizofrenii pełzającej.

Monografie 
 Смулевич А. Б. Депрессии в общей медицине. — М.: Медицинское информационное агентство, 2001.
 Смулевич А. Б. Депрессии при соматических и психических заболеваниях. — М.: Медицинское информационное агентство, 2003.
 Смулевич А. Б., Сыркин А. Л. Психокардиология. — М.: Медицинское информационное агентство, 2005.
 Смулевич А. Б. Расстройства личности. — М.: Медицинское информационное агентство, 2007.
 Смулевич А. Б. Психопатология личности и коморбидных расстройств. — М.: МЕДпресс-информ, 2009.
 Смулевич А. Б. Малопрогредиентная шизофрения и пограничные состояния. — М.: МЕДпресс-информ, 2009.
 Смулевич А. Б. Психические расстройства в клинической практике. — М.: МЕДпресс-информ, 2011.
 Смулевич А. Б., Львов А. Н., Иванов О. Л. Патомимии. Психопатология аутоагрессии в дерматологической практике. — М.: Медицинское информационное агентство, 2012.
 Смулевич А. Б. Расстройства личности. Траектория в пространстве психической и соматической патологии. — М.: Медицинское информационное агентство, 2012.

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

Rosyjscy psychiatrzy
Członkowie Rosyjskiej Akademii Nauk
Zasłużeni Działacze Nauki Federacji Rosyjskiej
Urodzeni w 1931
Ludzie urodzeni w Moskwie